In 1976 organiseerde de FIH het wereldkampioenschap hockey voor vrouwen. Het toernooi werd gehouden in het West-Duitse West-Berlijn en duurde van 17 tot en met 24 maart. Tien landen deden mee. De West-Duitse hockeyploeg won de wereldtitel.

Uitslagen

Eerste ronde 

De elf landen werden in twee groepen gedeeld. De nummers 1 en 2 speelden de halve finales. De nummers 3 en 4 speelden om de plaatsten 5 t/m 8 en de overige landen om plaatsen 9 t/m 11.

 Groep A

 Groep B

Kruisingswedstrijden 
Om plaats 9-11

Oostenrijk wordt hierdoor 9e.

Om plaats 5-8

Halve finales

Plaatsingswedstrijden 

 Om de 10e/11e plaats

 Om de 7e/8e plaats

 Om de 5e/6e plaats

 Om de 3e/4e plaats

 Finale

Eindrangschikking 

1976 vrouwen
Hockey in 1976
Hockey in Duitsland
Sportevenement in Berlijn
Hockey